Tamatoa est un nom de règne porté par les souverains de l'ancien Royaume-Uni de Ra'iātea et Taha'a, royaume qui fut annexé par la France en 1888.

Prestigieuse dynastie royale de Polynésie, elle est considérée comme la plus ancienne de Polynésie. Ce prestige est d'autant plus important puisque ses rois règnent sur l'Ile Sainte. C'est ainsi que les principaux chefs de l'archipel et de toute la Polynésie comptent parmi leurs ancêtres un membre de la dynastie Tamatoa.

Un rayonnement important 
Régnante à Ra'iātea et Taha'a, elle a fourni les souverains des anciens royaumes de (Tahiti, Ra'iātea et Taha'a, Huahine, Pora Pora) de l'actuel  archipel de la Société, et à l'île de Tupua'i aux Îles Australes.

On distingue plusieurs lignées royales issues de la dynastie :

Branche directe  
Les souverains régnants à Raiatea appartiennent à la branche aînée de la dynastie. Les quatre premiers rois de Raiatea : Tamatoa I, Tamatoa II, Tamatoa III et Tamatoa IV, sont issues de cette branche. Le roi Tamatoa IV, ayant contracté une union morganatique, prive sa descendance de légitimité officielle, et se voit contraint à sa mort, de céder le trône à un membre de la Maison royale de Tahiti. 

C'est donc en 1857, avec la mort du roi Tamatoa IV, que la branche directe des Tamatoa s'éteint.

Branche tahitienne  
La famille royale de Raiatea ayant contracté de nombreux liens d'unions avec la famille royale de Tahiti, les princes tahitiens étaient liés aux membres de la branche aînée des Tamatoa. La reine de Tahiti elle-même, Pomaré IV, était une petite-fille, par sa mère, du roi Tamatoa III, et ainsi une cousine de Tamatoa IV. Ayant une nombreuse descendance, la reine de Tahiti proposa à son cousin de choisir un de ses fils pour lui succéder. En 1857, à la mort de Tamatoa IV, ce fut donc le second fils de la reine, Tamatoa Pomare, qui accéda au trône sous le nom de Tamatoa V, créant ainsi la branche tahitienne des Tamatoa. 

Mais celui-ci, impopulaire et autoritaire, est chassé du trône en 1871 et exilé à Tahiti.

Branche de Tahitoe 
Le prince Tahitoe, noble de Raiatea, était un fils du prince Hihipa Tamatoa et de son épouse Te-opua. Par son père, il était le neveu du roi Tamatoa III de Raiatea. Lié ainsi à la branche aînée, il fut choisi, malgré son grand âge, en 1871 pour succéder à Tamatoa V. Couronné roi, il établit une nouvelle branche de la dynastie nommée branche ou maison de Tahitoe. 

Cette branche cadette s'éteint à son tour en 1884 à la mort de la reine Tehauroarii, fille de Tahitoe, sans descendance.

Branche de Huahine 
En 1815, une des filles du roi Tamatoa III, monte sur le trône de Huahine sous le nom de Teri'itari'a II. Femme de pouvoir, celle-ci règne sans partage sur ce petit royaume jusqu'en 1852, date à laquelle elle est renversée par le prince local, Ari'imate, qui prend le pouvoir et se proclame roi.  

Celui-ci est marié à une des deux filles du roi Tamatoa IV, la princesse Maerehia Tamatoa. Issue d'une union morganatique, celle-ci n'a pu prétendre au trône de son père. Avec l'accession au trône de son mari, elle devient reine consort de Huahine. Mais en 1868, son époux est contraint d'abdiquer. Elle est alors choisie, à la place de ses enfants, pour ceindre la couronne. Elle devient alors reine régnante de Huahine sous le nom de Tehaapapa II. Celle-ci règne jusqu'à sa mort en 1893.  

Appartenant à la branche aînée par son père, la reine ne put transmettre son nom à ses descendants. Ses enfants appartenaient à la famille de son époux Ari'imate, les Teurura'i.  

Après la mort de la reine Tehauroarii de Raiatea, de la branche de Tahitoe, la trône fut offert à la reine de Huahine, fille de Tamatoa IV, mais celle-ci n'oublia pas les règles de succession et du mariage morganatique de ses parents qui la privée du trône. La couronne fut alors offerte à un de ses fils qui prit le nom de Tamatoa VI. Membre de la famille Teurura'i, le nouveau roi renomma néanmoins sa descendance du nom de Tamatoa, afin de perpétuer la lignée.  

Contraint d'abdiqué, Tamatoa VI perd le titre de roi.

Les principaux souverains de Ra'iātea et Taha'a 
On compte parmi ses membres, les souverains suivants :
 Tamatoa III
 Tamatoa IV
 Tamatoa V
 Tamatoa VI
 Teha'apapa II
 Tahitoe
 Tehauroari'i

Sources 
 Tahiti, les temps et les pouvoirs. Pour une anthropologie historique du Tahiti post-européen, Paris, ORSTOM, 543 p., Jean-François BARE.

 Généalogies des arii de Tahiti et des îles de la Société, BSEO, 239-240, mai-ari'i CADOUSTEAU.

 Tahiti aux temps anciens (traduction française de Bertrand Jaunez, Paris, Musée de l'Homme, Société des Océanistes, 671p. (édition originale Ancient Tahiti, Honolulu 1928) de Teuira Henry.

 La lignée royale des Tamatoa de Ra'iatea (îles Sous-le-Vent), Papeete, ministère de la Culture, 229 p., B.SAURA.

 Raiatea 1818-1945: permanences et ruptures politiques, économiques et culturelles..., Université de la Polynésie française, thèse de doctorat en histoire, 3 volumes, 517 p., Anne-Lise SHIGETOMI-PASTUREL.Chefs et notables au temps du protectorat: 1842 - 1880'', Société des études océaniennes, Raoul TEISSIER, réédition de 1996.

Souverain polynésien
Généalogie princière
Roi